Home Before Dark é um filme norte-americano de 1997 do gênero drama, dirigido e escrito por Maureen Foley e estrelado por Stephanie Castellarin, Brian Delate, Ellen Stone, Katharine Ross, entre outros.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1997
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa